Огастес, Огастас — английская фамилия (также и отчество), от англ.: Augustus.

Известные носители

А 
 Фредерик Август Абель (Frederick Augustus Abel - Фредерик Огастес Эйбл; 1827—1902— английский химик.
 Алекса́ндр Ога́стес Фре́дерик Уи́льям А́льфред Джордж Ке́мбридж (Alexander Augustus Frederick William Alfred George Cambridge), урождённый принц Александр Текский; 1874—1957), 1-й граф Атлон (), — британский военачальник, генерал-майор, четвёртый генерал-губернатор Южно-Африканского Союза и шестнадцатый генерал-губернатор Канады.
 Кларенс Август Генри Огастес Сеньоре (1919—2002) — политический деятель.

Б 
 Дуглас Фредерик Огастес Уошингтон Бейли(; наст. имя — Фредерик Огастес Уошингтон Бейли (); 1818—1895) — американский писатель, просветитель, аболиционист, редактор и оратор; борец за права чернокожего населения Америки, руководитель негритянского освободительного движения.
 Ге́рберт О́гастес Блейз (Herbert Augustus Blaize; 1918 —1989 ) — премьер-министр Гренады.
 Чарльз Огастес Бриггс (1841–1913) — американский протестантский теолог, библеист.

В 
 Гре́нвиль Ога́стес Уи́льям Ва́льдигрев 3-й баро́н Ре́дсток (1833—1913) — христианский миссионер.

Г 
 сэр Джеймс Огастес Генри Мюррей (), 1837—1915) — британский лексикограф; редактор Нового словаря английского языка (известного как Оксфордский английский словарь).
 сэр Генри Огастес Смит — генерал-лейтенант, губернатор Мальты (1890—1893).
 Фицрой, Огастас, 3-й герцог Графтон (; 1735—1811) — 11-й премьер-министр Великобритании.
 Гре́нвиль Ога́стес Уи́льям Ва́льдигрев 3-й баро́н Ре́дсток (1833—1913) — христианский миссионер.
 Кларенс Август Генри Огастес Сеньоре (1919—2002) — политический деятель.

Д 
 сэр Джеймс Огастес Генри Мюррей (), 1837—1915) — британский лексикограф; редактор Нового словаря английского языка (известного как Оксфордский английский словарь).
 Джон Огастес Аткинсон (John Augustus Atkinson; 1775—1833) — английский художник-акварелист и гравёр на меди XVIII - XIX века.
 Огастес, Джон (англ. Augustus Edwin John, 1878—1961) — английский художник-постимпрессионист.
 Дуглас Фредерик Огастес Уошингтон Бейли(; наст. имя — Фредерик Огастес Уошингтон Бейли (); 1818—1895) — американский писатель, просветитель, аболиционист, редактор и оратор; борец за права чернокожего населения Америки, руководитель негритянского освободительного движения.

И 
 Инглефилд, Эдвард Огастес (1820−1894) — адмирал и полярный исследователь.

К 
 Алекса́ндр Ога́стес Фре́дерик Уи́льям А́льфред Джордж Ке́мбридж (Alexander Augustus Frederick William Alfred George Cambridge), урождённый принц Александр Текский; 1874—1957), 1-й граф Атлон (), — британский военачальник, генерал-майор, четвёртый генерал-губернатор Южно-Африканского Союза и шестнадцатый генерал-губернатор Канады.
 Кеппель, Огастес (Август), 1-й виконт Кеппель — британский моряк, адмирал XVIII века, член Тайного совета, первый лорд Адмиралтейства.
 Кларенс Август Генри Огастес Сеньоре (1919—2002) — политический деятель.
 Кларенс Огастес Чант (Clarence Augustus Chant, 1865—1956) — канадский астроном, физик и математик.

Л 
 Лав, Огастес Эдвард Хаф (также возможно написание Ляв, Август Эдуард Хьюг; ), 1863—1940) — английский математик, известен трудами по математической теории упругости и теории приливных волн.
 Линдберг, Чарльз Огастес (; 1902—1974) — американский лётчик, первым перелетевший Атлантический океан в одиночку.

М 
 сэр Джеймс Огастес Генри Мюррей (), 1837—1915) — британский лексикограф; редактор Нового словаря английского языка (известного как Оксфордский английский словарь).
 Огастес де Морган (Augustus de Morgan, 1806—1871) — шотландский математик и логик.

Н 
 Ньюмен, Огастес Чарльз (1904—1972) — британский военачальник, кавалер Креста Виктории.

П 
 Генри Огастес Лейн-Фокс Питт-Риверс (1827—1900) — генерал-лейтенант английский армии, этнограф и археолог.
 Ога́стес Уэ́лби Но́ртмор Пью́джин (Augustus Welby Northmore Pugin; 1812—1851) — английский архитектор и теоретик архитектуры, международно признанный корифей неоготики, строитель Биг-Бена.

Р 
 Гре́нвиль Ога́стес Уи́льям Ва́льдигрев 3-й баро́н Ре́дсток (1833—1913) — христианский миссионер.

С 
 Огастес Сент-Годенс (Augustus Saint-Gaudens; 1848—1907) — американский скульптор.
 Кларенс Август Генри Огастес Сеньоре (1919—2002) — политический деятель.
 Си́лвен Ога́стес Э́банкс-Блейк (Sylvan Augustus Ebanks-Blake; род. 1986) — английский футболист, нападающий.
 сэр Генри Огастес Смит — генерал-лейтенант, губернатор Мальты (1890—1893).
 Э́двард Ога́стес Сти́венсон ((; 1831—1895) — предпоследний губернатор территории Айдахо.

У 
 Уиллис Огастес «Чинг» Ли (Willis Augustus "Ching" Lee, 1888—1945) -- вице-адмирал Военно-морских сил США.
 Дуглас Фредерик Огастес Уошингтон Бейли(; наст. имя — Фредерик Огастес Уошингтон Бейли (); 1818—1895) — американский писатель, просветитель, аболиционист, редактор и оратор; борец за права чернокожего населения Америки, руководитель негритянского освободительного движения.

Ф 
 Фицрой, Огастас, 3-й герцог Графтон (; 1735—1811) — 11-й премьер-министр Великобритании.
 Дуглас Фредерик Огастес Уошингтон Бейли (; наст. имя — Фредерик Огастес Уошингтон Бейли (); 1818—1895) — американский писатель, просветитель, аболиционист, редактор и оратор; борец за права чернокожего населения Америки, руководитель негритянского освободительного движения.

Ч 
 Кларенс Огастес Чант (Clarence Augustus Chant, 1865—1956) — канадский астроном, физик и математик.
 Чарлз Огастес Янг (; 1834—1908) — американский астроном, специалист по физике Солнца.

Ш 
 Огастес, Шерман (также, Огастас Шерман; ; род. 10 января 1959, США) — американский киноактёр.

Э 
 Си́лвен Ога́стес Э́банкс-Блейк (Sylvan Augustus Ebanks-Blake; род. 1986) — английский футболист, нападающий.
 Инглефилд, Эдвард Огастес (1820−1894) — адмирал и полярный исследователь. 
 Э́двард Ога́стес Сти́венсон ((; 1831—1895) — предпоследний губернатор территории Айдахо.
 Огастес, Эмануэль (род. 1975) — американский боксёр-профессионал.

Я 
 Чарлз Огастес Янг (; 1834—1908) — американский астроном, специалист по физике Солнца.

В литературе 
 Чарльз Огастес Милвертон — персонаж рассказа «Конец Чарльза Огастеса Милвертона» из сборника рассказов «Возвращение Шерлока Холмса» Артура Конан Дойля. Также, присутствует в 20-м эпизоде телесериала «Элементарно».